Дністер (готель, Івано-Франківськ)
 Дністер (готель, Львів)

Див. також 
 Дністер (значення)